Zsoldos Gábor (1787–1831) katolikus plébános
 Zsoldos Gábor (1962) zenész, dobos